Pettalidae — семейство паукообразных из подотряда Cyphophthalmi отряда сенокосцев. Включает около 75 видов.

Распространение 
Южная Америка, Южная Африка, Мадагаскар, Шри-Ланка, Австралия, Новая Зеландия.

Описание 
Мелкие сенокосцы с короткими ногами, похожие на клещей. Имеют длину тела от 2 до 5 мм. Глаза развиты у всех родов (но малозаметные, расположены у основания озофоров и обычно без линз), кроме слепых Parapurcellia. Все виды, кроме обитающих в пещерах южноафриканских Speleosiro argasiformis, проводят весь свой жизненный цикл в опавших листьях.

Классификация 

В семейство включают около 75 видов в следующих родах:

Примечания

Литература 
 

Сенокосцы
Семейства паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном